Światowe kwalifikacje do IO 2020 we wspinaczce sportowej – zawody kwalifikacyjne we wspinaczce sportowej do Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020 w Tokio, które odbyły się od 28 listopada do 1 grudnia 2019 w francuskiej Tuluzie. Awans uzyskało po 6 wspinaczy obu płci. Zawody kwalifikacyjne odbyły się w formacie łącznym w tym, w którym będzie obowiązywać na igrzyskach olimpijskich. Wspinaczka sportowa jako dyscyplina olimpijska w tym formacie rozgrywania została stworzony na potrzeby igrzysk.

Harmonogram 

 Legenda

Zasady kwalifikacji 
W zawodach olimpijskich wystąpi po dwadzieścia wspinaczy (maksymalnie dwóch z jednego kraju), każdej płci. Udział zapewniony miały po jednym zawodniku każdej płci reprezentacja Japonii jako przedstawiciele gospodarza igrzysk, zaś o pozostałe miejsca odbywały się zawody kwalifikacyjne. Awans z odbytych mistrzostw świata w 2019 roku uzyskało po 7 wspinaczy i 7 wspinaczek.           
Z zawodów kwalifikacyjnych w Tuluzie awans do igrzysk olimpijskich wywalczyło po sześć wspinaczy i wspinaczek.

Ostatnią szansą uzyskania kwalifikacji do igrzysk będą rozegrane mistrzostwa pięciu kontynentów (Azji, obu Ameryk, Afryki, Europy i Oceanii), z których awans uzyskają triumfatorzy tych zawodów. W przypadku gdy zwycięzcą kontynentalnych mistrzostw będzie zawodnik mający zapewnione już kwalifikacje, awans z tych zawodów otrzyma zawodnik z następnego miejsca. Ostatnia szansą uzyskania kwalifikacji jest tzw. "dzika karta" pozostająca w gestii i dyspozycji MKOl i IFCS.

Wyniki kwalifikacji 
W zawodach, wspinaczka łączna punktacja opiera się na formule mnożenia, przy czym punkty są przyznawane poprzez obliczenie iloczynu trzech końcowych miejsc uzyskanych w każdej konkurencji w ramach dyscypliny. Japońska wspinaczka Futaba Ito kończąca na pierwszym, siódmym i czwartym miejscu poszczególne konkurencje wspinaczki łącznej otrzymała w ten sposób 28,00 punktów (W = B x P x S ⇒ Im = 1 x 7 x 4 ), dlatego zawody wygrała ta zawodniczka o najmniejszym iloczynie liczbowym miejsc.

 Legenda

Kobiet

Mężczyzn

Zobacz też 
 Mistrzostwa Świata we Wspinaczce Sportowej 2019
 Wspinaczka sportowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 – kwalifikacje
 Wspinaczka łączna

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2019 we Francji
2019 we wspinaczce sportowej
Sport w Tuluzie
Wspinaczka sportowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 – kwalifikacje
Zawody wspinaczkowe we Francji